Алексе́й Петро́вич Соколо́в:
 Соколов, Алексей Петрович (1853—1910) — русский геодезист и астроном, вице-директор Пулковской обсерватории.
 Соколов, Алексей Петрович (1854—1928) — русский физик, профессор Московского университета.